Vitamín S může být:

 humorné pojmenování sexu
 slangové označení anabolických steroidů
 výjimečně užívaný/navrhovaný název pro kyselinu salicylovou

Odkazy

Reference 

Slang